Ашино́ — село в Ботлихском районе Дагестана. Входит в состав сельского поселения Сельсовет «Ботлихский».

Географическое положение 
Расположено в 5 км к северо-западу от села Ботлих, на правом берегу реки Ансалта.

Население 

Моноэтническое аварское село (субэтническая группа аварцев — ботлихцы).

Примечания 

Населённые пункты Ботлихского района